Hyponephele janirula är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper 1800. Hyponephele janirula ingår i släktet Hyponephele och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
janirula